Tartar (pakao), podzemni svijet u grčkoj mitologiji.
 Tartar (bog), bog podzemnog svijeta u grčkoj mitologiji.
 Tartar umak, vrsta umaka.
 Tatari, engleski naziv za ovaj narod.
 Tartar (rijeka), rijeka u Azerbajdžanu.
 Tartarski rajon, rajon u Azerbajdžanu.
Tartar (Azerbajdžan), naseljeno mjesto u Tartarskom rajonu.

Vidi još 
 Tartarija